

Sigle 
 Parti Démocratique Gabonais – partito politico gabonese
 Parti Démocratique de Guinée – partito politico della Guinea
 Particle Data Group – gruppo internazionale di fisici che analizzano e compilano i risultati pubblicati riguardanti le proprietà delle particelle elementari
 Président-directeur général – presidente-direttore generale di una società per azioni francese
 Procedure design gradient – gradiente progettazione procedure di decollo, in aviazione
 Parola Della Grazia – Chiesa evangelica pentecostale italiana ed europea

Codici 
 PDG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale Minangkabau di Padang (Indonesia)